В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1157 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1157 году

Февраль 
 5 февраля — Конрад I Великий — граф Брены и Камбурга (1116—1156), граф Айленбурга (1123—1156), граф Веттина и маркграф Мейсена (1124—1156), маркграф Нидерлаузица (1136—1156), граф Гройча и Рохлица (1143—1156). Умер после отречения в монастыре.
 10 февраля — Вильгельм Малавальский — основатель католического ордена Отшельников св. Вильгельма или «гулельмитов», святой римско-католической церкви .
 19 февраля —  — епископ Оломоуца (1150—1157)
 24 февраля —  — первый архиепископ Норвегии (1153—1157)

Март 
 29 марта —  — епископ Се (1144—1157)

Май 
 8 мая — Ахмад Санджар — султан Сельджукской империи (1118—1153), последний представитель ветви Великих Сельджуков. Умер после побега из туркменского плена.
 15 мая — Юрий Владимирович Долгорукий — первый князь ростово-суздальский (1096 / 1113—1149, 1151—1157), князь Переяславский (1132, 1135), Великий князь Киевский (1149—1151, 1155—1157)

Август 
 6 августа — Дирк VI — граф Голландии — (1121—1157)
 9 августа — Кнуд V — король Дании (1146—1157)
 16 августа — Рамиро II Монах — король Арагона (1134—1137). Умер после отречения в монастыре.
 21 августа — Альфонсо VII Император — король Галисии (1111—1126), король Леона (1126—1157), король Кастилии (1127—1157), коронован как император всей Испании в 1135 году (последний носитель этого титула), первый испанский король из Бургундской династии, участник второго крестового похода

Сентябрь 
 29 сентября —  — первая графиня-консорт Глостер (1114—1147), жена Роберта Глостера

Октябрь 
 23 октября — Свен III — король Дании (1146—1157), убит после проигранного сражения в междоусобной войне.

Декабрь 
 3 декабря — Мафальда Савойская — первая королева-консорт Португалии (1146—1157), жена Афонсу I. По другим источникам, умерла в 1158 году.

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Бахрам-шах — султан Газневидского государства (1117—1157)
 Фелеки Ширвани — персидский поэт
  — католический патриарх Иерусалима (1146—1157)
 Эйстейн II Харальдссон — король Норвегии (1142—1157). Убит в междоусобной войне.

См. также 

 Список умерших в 1156 году
 Список умерших в 1158 году

1157